

Cinema 
 La montagna (The Mountain) – film del 1956
 The Mountain – film del 1991
 The Mountain – film del 2012
 The Mountain – film del 2018

Musica 
 The Mountain – EP di Will Oldham del 1995
 The Mountain – album di Steve Earle e della Del McCoury Band del 1999
 The Mountain – album degli Heartless Bastards del 2009
 The Mountain – album degli Haken del 2013
 The Mountain – singolo dei Three Days Grace del 2018
 The Mountains – gruppo musicale danese

Televisione 
 The Mountain – serie televisiva trasmessa tra il 2004 e il 2005